John Ramsay (1580-1626),  de Holderness, aristocrate écossais ;
 John Ramsay McCulloch (1789-1864), économiste écossais ;
 John Ramsay (1847-1887),  de Dalhousie, homme politique écossais ;
 John Ramsay (1904-1950),  de Dalhousie, pair britannique.